Stati Uniti d'America
Lynnville – villaggio della Contea di Morgan, Illinois
Lynnville – città della Contea di Warrick, Indiana
Lynnville – città della Contea di Jasper, Iowa
Lynnville – città della Contea di Giles, Tennessee